Spojení písmen I a K může mít různé významy:

IK 
 SPZ zemského okresu Ilm v Německu

ik 
 inupiaq – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Ik 
 Ik (přítok Kamy) — řeka v Rusku, přítok Kamy
 Ik (přítok Iseti) — řeka v Rusku, přítok Iseti
 Ik (přítok Revdy) — řeka v Rusku, přítok Revdy
 Ik (přítok Berdi) — řeka v Rusku, přítok Berdi
 Ik (kmen) – Ugandský kmen

 Velký Ik — řeka v Rusku, přítok Sakmary

Externí odkazy